Аки́ншино — название населённых пунктов в России:

 Акиншино — село в городе Мстёре Владимирской области.
 Акиншино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Акиншино — деревня в Торопецком районе Тверской области.